Философова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Философова, Анна Павловна (урождённая Дягилева; 1837—1912) — деятельница женского движения в России.
 Философова, Мария Сергеевна (1929—2010) — доктор медицинских наук, профессор, почётный гражданин Иванова.